Форке () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Форке, Альфред (1867—1944) — немецкий синолог.
 Форке, Вероника (род. 1955) — испанская актриса.